Sven Thorell - marinaio e costruttore di barche svedese, medaglia d'oro alle Olimpiadi del 1928
Tamerlan Thorell - aracnologo svedese (1830-1901)